Ramiro Cortés (1931-1977), joueur uruguayen de basket-ball.
 (1931-2016), footballeur chilien.
 (1933-1984), compositeur américain.